Goddes peut faire référence à :

 A. T. de Goddes, peintre français du 
 Eugène de Varennes de Goddes (1829-?), peintre français
 Goddes de Varennes

Références

Voir aussi